Оска́р Бори́сович Фе́льцман (18 февраля 1921, Одесса —  3 февраля 2013, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист РСФСР (1989).

Биография 
Оскар Борисович Фельцман родился 18 февраля 1921 года в Одессе в еврейской семье. Отец — хирург-ортопед Борис Иосифович Фельцман, мать — Циля Абрамовна Фельцман (1899—1984). В 1933 году по эскизам Б. И. Фельцмана было начато строительство детского санатория на 350 коек «Люстдорф» под Одессой для больных костно-суставным туберкулёзом, который Борис Иосифович возглавил по окончании строительства. Отец профессионально играл на фортепиано. Оскар Фельцман с раннего детства не пропускал ни одного концерта выступавших и гастролировавших в Одессе музыкантов.

В возрасте пяти лет Оскар Фельцман начал заниматься игрой на скрипке с известным педагогом Петром Столярским, однако вскоре перешёл в класс фортепиано. Игре на рояле он обучался у Берты Рейнгбальд, у которой занимались Эмиль Гилельс, Татьяна Гольдфарб и другие известные пианисты. Первая фортепианная пьеса Оскара Фельцмана — «Осень» появилась через год, когда ему было шесть лет. В 1939 году О. Фельцман окончил школу имени П. С. Столярского, по классу композиции занимался у профессора Николая Вилинского. В 1939—1941 годах учился в Московской консерватории (класс композиции В. Я. Шебалина).

В 1941 г. Фельцман был эвакуирован в Новосибирск, где в возрасте 20 лет был назначен секретарём Сибирского отделения Союза композиторов СССР. В Новосибирске Фельцман писал музыку для филармонии, Ленинградского Александринского театра, работал заведующим музыкальной частью Белорусского государственного Еврейского театра (БелГОСЕТа). В тот же период Фельцман написал оперетту по пьесе Валентина Катаева «Синий платочек», которая была разгромлена в газете «Правда».

В 1941 году в Новосибирске Оскар Фельцман женился на студентке дирижёрско-хорового факультета Московской консерватории Евгении Петровне Кайдановской (1920—2000). В Москву он вернулся с женой в 1945 году. Временно поселились у родственников в Кривоарбатском переулке.

В 1948 году в Московском театре оперетты состоялась премьера музыкальной комедии «Воздушный замок». В 1952 году состоялись ещё две премьеры — в Московском театре оперетты — «Суворочка» и в Театре Станиславского и Немировича-Данченко — «Шумит Средиземное море». Фельцман также начал писать музыку к цирковым номерам, эстрадным представлениям, постановкам для детей Натальи Сац.

В 1952 году Оскар Фельцман написал «Концерт для скрипки с оркестром» в трёх частях.

В том же году для пародийного театра «Синяя птичка» он написал свою первую песню — «Теплоход» на стихи В. Драгунского и Л. Давидович. В 1954 году её исполнил по телевидению и сделал запись на радио (вышла на пластинке в 1956 году) Леонид Утёсов.

Большую популярность приобрела песня «Ландыши», написанная на стихи Ольги Фадеевой и впервые исполненная Геленой Великановой. В советской прессе песня была признана мещанской, идеологически несостоятельной. Тем не менее, и эта и другие его песни постоянно звучали на радио и в концертах.

В песенном творчестве Оскар Фельцман сотрудничал с разными поэтами, среди которых Андрей Вознесенский, Расул Гамзатов, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Игорь Кохановский, Марк Лисянский, Лев Ошанин, Роберт Рождественский, Владимир Харитонов, Игорь Шаферан, Михаил Танич, В. Орлов, Наум Олев, Михаил Рябинин.

Песни Фельцмана исполняли мастера советской и российской эстрады: Леонид Утёсов, Марк Бернес, Владимир Трошин, Иван Шмелев, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Вероника Круглова, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Георг Отс, Михаил Чуев, Лев Лещенко, Капиталина Лазаренко, Олег Анофриев, Мария Пахоменко, Леонид Серебренников, Ирина Аллегрова, София Ротару, Леонид Екимов, Анна Герман и многие другие.

Большой популярностью пользовались и пользуются песни Фельцмана в исполнении Эдиты Пьехи: «Огромное небо», «Белый свет», «Венок Дуная», «Манжерок», «Ничего не вижу» и др. Фельцман называл Э. Пьеху своей любимой исполнительницей.

В начале 1970-х годов участвовал в составе жюри популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!».

В 1973 году Оскар Фельцман написал музыку к опереттам «Тётка Чарлея», «Старые дома» и «Пусть гитара играет» — все три с большим успехом шли в Свердловском академическом театре музыкальной комедии. В середине 1980-х годов Фельцман организовал для своих авторских концертов инструментальный ансамбль «Огни Москвы» с солисткой Ириной Аллегровой.

В 1987 году Оскар Фельцман написан вокальный цикл «Песни былого», музыку к нескольким еврейским народным песням по тексту книги «Песни былого. Из еврейской народной поэзии» (в переводе Наума Гребнева — , 1986). Исполнил цикл этих песен Иосиф Кобзон.
 
В конце 1990-х годов Фельцман написал 12 песен на стихи Юрия Гарина. Композитор исполнял их в Одессе на авторском концерте в дни празднования 200-летия города. Эти песни исполняют в том числе Алла Иошпе и Стахан Рахимов, Клара Новикова.

Всего Фельцманом было написано 1500 песен.

Оскар Фельцман написал также ряд камерных произведений: «Десять романсов на стихи Инны Лиснянской», «Цикл романсов на стихи Марины Цветаевой», «Цикл песен на стихи Хаима Бялика».

3 февраля 2013 года в 02:45 Оскар Фельцман скончался на 92-м году жизни от сердечной недостаточности в ЦКБ имени Семашко. Прощание состоялось в Доме Союза композиторов России. Похоронен 6 февраля 2013 года на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Сын — известный американский пианист Владимир Фельцман.
 Внук — Даниил Фельцман.
Жена — Евгения Кайдановская (1920-2000).
 * Гражданская жена — Нина Васильевна Каранова.

Избранные песни 
 «Теплоход» (сл. Виктора Драгунского и Людмилы Давидович) — исп. Леонид Утёсов
 «Ландыши» (сл. Ольги Фадеевой) — исп. Гелена Великанова, Нина Дорда
 «Родные глаза» (сл. Ольги Фадеевой) — Георг Отс
 «Чёрное море мое…» из кинофильма «Матрос с „Кометы“» (сл. Михаила Матусовского) — исп. Глеб Романов, Георг Отс, Михаил Чуев
 «Мой Вася» (сл. Георгия Ходосова) — исп. Нина Дорда, Тамара Кравцова
 «Венок Дуная» (сл. Евгения Долматовского) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба»
 «Эй, рулатэ» (сл. Владимира Войновича) — исп. Гелена Великанова
 «С добрым утром» (сл. Ольги Фадеевой) — исп. Марк Бернес
 «Я верю, друзья» («Четырнадцать минут до старта») (сл. Владимира Войновича) — исп. Владимир Трошин, Георг Отс
 «Ходит песенка по кругу» (сл. Игоря Шаферана и Михаила Танича) — исп. Эдуард Хиль, Нина Дорда
 «Белый свет» («На тебе сошёлся клином белый свет…») (сл. Игоря Шаферана и Михаила Танича) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», Иосиф Кобзон, Фрида Боккара, Капиталина Лазаренко, Ольга Воронец, Ирина Аллегрова, Янка Дягилева
 «Ничего не вижу» (сл. Льва Ошанина) — исп. Эдита Пьеха, Ирина Бржевская, Вероника Круглова
 «Песенка моего друга» (сл. Льва Ошанина) — исп. Марк Бернес
 «Манжерок» (сл. Наума Олева) — исп. Эдита Пьеха
 «Огромное небо» (сл. Роберта Рождественского) — исп. Эдита Пьеха, Марк Бернес, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль
 «Баллада о красках» (сл. Роберта Рождественского) — исп. Мария Кодряну, Иосиф Кобзон, Ольга Воронец, Муслим Магомаев
 «Песенка о старости» (сл. Роберта Рождественского) — исп. Леонид Утёсов
 «А любовь, как песня» (сл. Владимира Харитонова) — исп. Майя Кристалинская
 «Разве тот мужчина» (стихи Расула Гамзатова,  в переводе Якова Козловского) — исп. Муслим Магомаев
 «За полчаса до весны» (сл. Наума Олева) — исп. ВИА «Песняры», солист — Владимир Мулявин
 «Только тебе» (сл. Роберта Рождественского) — исп. София Ротару
 «Остров детства» (сл. Михаила Рябинина) — исп. Михаил Боярский, группа «Торба-на-Круче»
 «Где ты время находишь?» (сл. Михаила Рябинина) — исп. Михаил Боярский
 «Старый Дюма» (сл. Михаила Рябинина) — исп. Михаил Боярский
 «Поверь в себя!» (сл. Натальи Шемятенковой) — исп. Михаил Боярский
 «Посадите дерево» (сл. Симона Осиашвили) — исп. Михаил Боярский
 «Бюро погоды» (сл. Наума Олева) — исп. Николай Караченцов
«Ёлочка-ёлка» (слова Игоря Шаферана) — исполняет Зоя Харабадзе (из мультфильма «Новогодняя сказка»)
«Есть глаза у цветов» (стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева) — исп. группа Стаса Намина ("Цветы")
 «Русское лото желает вам удачи» (музыка и слова самого композитора) - исполняет Михаил Борисов

В 1992 году Олег Нестеров со своей группой «Мегаполис» записал кавер-версию песни «Ландыши» с новым текстом на немецком языке, получившую название «Karl-Marx-Stadt». Созданная специально для готовившихся гастролей в Германии, эта версия стала весьма популярной и на родине.

Фильмография

Композитор 
 Матрос с «Кометы» (1958)
 Как ослик счастье искал (1971)
 Новогодняя сказка (1972)
 Куда летишь, Витар? (1972)
 И на Тихом океане... (1973)
 Волшебные фонарики (1973)
 В гостях у гномов (1975)
 Наследство (1984)

Награды и звания 
Почётные звания:
 почётное звание «Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской Республики»
 почётное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (10 апреля 1972 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 почётное звание «Народный артист Дагестанской АССР» (1979 год)
 почётное звание «Народный артист РСФСР» (4 сентября 1989 года) — за большие заслуги в области советского искусства

Также имеет следующие награды:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 февраля 2011 года) — за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (7 февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 февраля 2001 года) — за большой вклад в развитие музыкального искусства
 Орден Дружбы (14 февраля 1996 года) — за большой личный вклад в развитие отечественного искусства
 Памятный знак на «Площади звезд» (5 марта 1999 года)

Посвящения 
 Поэт-песенник Юрий Гарин посвятил Оскару Фельцману песню «Оскар Борисович» (муз. Алекса Ческиса). Песня была исполнена самим Гариным на концерте, посвящённом юбилею Фельцмана.

Примечания

Литература 
 Оскар Фельцман. Костюм от Фишмана и другое. Повесть и рассказы. -М.: Знание, 1997. - 176 с., 10000 экз. - ISBN 5-07-002787.

Ссылки 

 Проводы маэстро: с Оскаром Фельцманом прощались под его песни [Видео]
 Гений лёгкого жанра: Некролог и фотоальбом
 Эту песню пели в космосе: Скончался композитор Оскар Фельцман
 Композитор Оскар Фельцман отпразднует 90-летие в кругу эстрадных звёзд — РИА Новости, 18 февраля 2011 года
 Оскар Фельцман: «Необразованность — беда нашей поп-индустрии»
 Оскар Фельцман на радио «Эхо Москвы»
 Оскар Фельцман на сайте sovmusic.ru
 Фельцман Оскар Борисович — animator.ru
 Оскар Фельцман: Знаменитому композитору, уроженцу Одессы — 90 лет
 
 Юбилейное интервью в «Новых Известиях» 18 февраля 2011
 Музыка победы: Воспоминания Оскара Фельцмана о военной юности
 Мемориальная страница Оскара Фельцмана
 Песни Фельцмана звучат в космосе — Интервью Jewish.ru
 «Оскар Фельцман: От Баха до Оффенбаха…» — документальный фильм
 Биография Оскара Фельцмана (обновлено: 10:23 18.02.2016) — РИА Новости
 Оскар Фельцман
 Сергей Колмановский: Ошибка Оскара Фельцмана
 

Выпускники Московской консерватории
Оперные композиторы России
Композиторы-песенники
Народные артисты Дагестанской АССР
Члены Союза композиторов СССР
Заслуженные деятели искусств Чечено-Ингушской АССР
Мемуаристы России
 
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Долгожители России